Ни́жнее Солёное либо Ни́же Солёное либо Ни́же-Солёная (), село,
Выше-Солёненский сельский совет,
Боровской район,
Харьковская область.

Код КОАТУУ — 6321081002. Население по переписи 2001 года составляло 408 (184/224 м/ж) человек.

Географическое положение 
Село Нижнее (Ниже) Солёное находится на берегах реки Соленая в месте её впадения в Оскольское водохранилище (река Оскол).

Выше по течению примыкает село Высшее Соленое. Между сёлами на реке плотина, которая образует Верхне-Солёновское водохранилище.

Рядом с селом проходит железная дорога, станция Пост 45 км.

Происхождение названия 
Слобода названа так потому, что расположена ниже по течению реки Солёной - по сравнению со слободой Выше Солёной.

В документации иногда встречается название села Низшее Солёное и часто - Ниже Солёное, Ни́же-Солёная

История 
 1780-е года — дата первого упоминания слободы Ниже Солёной, названной так потому, что она расположена ниже по течению реки Солёной — по сравнению со слободой Выше Солёной.

Экономика 
 В селе при СССР была свинотоварная ферма.

Достопримечательности 
 Братская могила советских воинов РККА и памятный знак воинам-односельчанам. Похоронены 8 павших воинов.
 Озеро Солёное — объявлено водно-болотными угодьями, являющимися составной частью системы природных территорий, которые находятся под особой охраной.

См. также 
 Нижнесоленый
 Высшее Солёное

Ссылки 
 Сайт Верховной рады Украины

Примечания 

Населённые пункты Боровского района (Харьковская область)